Il Campionato asiatico di calcio Under-16 2010 (ing. 2010 AFC Under-16 Championship) ha determinato le quattro squadre che rappresenteranno la AFC al Campionato mondiale di calcio Under-17 2011 in Messico. Il torneo si è svolto in Uzbekistan dal 24 ottobre al 7 novembre 2010.

Squadre qualificate 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  (nazione organizzatrice)

Stadi

Fase a gironi
Legenda

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Fase a eliminazione diretta

Quarti di finale

Semifinali

Finale

Campione 
Campione asiatico Under-16 2010

COREA DEL NORD(1º titolo)

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Campionato asiatico di calcio Under-16
 Asian Football Confederation

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2010
Campionato asiatico di calcio Under-16